Antemio (Flavio Antemio) (404-412) – prefetto del pretorio dell'Impero Romano d'Oriente
 Antemio Isidoro (floruit 410-436) – figlio di Flavio Antemio e prefetto del pretorio
 Antemio (Antemio Procopio) (467-472) – imperatore romano d'Occidente
 Procopio Antemio (floruit 469-515) – figlio di Antemio Procopio
 Antemio di Tralle (474-534) – architetto bizantino